Roni kan syfta på:

 Roni (maskot) – maslot för Olympiska vinterspelen 1980

Finland 

 Roni (ö), Birkaland, Södra Birkaland,

Nigeria 

 Roni (distrikt), Jigawa, 
 Roni (ward), Jigawa, 

Robotskapade Nigeriaförgreningar